Roanoke kan syfta på

USA
 Roanoke, Virginia (större stad)
 Roanoke, Illinois
 Roanoke, Indiana
 Roanoke, Texas
 Roanoke, Alabama
 Roanoke (flod) – en flod i Virgina och North Carolina

Se även 
 Roanoke-kolonin – den första brittiska kolonin i "den nya världen", grundad på Roanoke Island i nuvarande Dare county, North Carolina i USA
 Roanoke Island